Albatrellus är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Albatrellus i familjen Albatrellaceae, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Albatrellaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Basidiesvampar
Albatrellus